Треога́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Ростренен. Округ коммуны — Генган.

Код INSEE коммуны — 22373.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 440 км к западу от Парижа, в 140 км западнее Ренна, в 70 км к юго-западу от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 100 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 61 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 41 были экономически активными, 20 — неактивными (показатель активности — 67,2 %, в 1999 году было 74,6 %). Из 41 активных работали 37 человек (20 мужчин и 17 женщин), безработных было 4 (1 мужчина и 3 женщины). Среди 20 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор